En física, el término potencial vector aparece en diversas teorías de campos:
 Potencial vectorial electromagnético
 Potencial vectorial electrodébil

 Potencial vectorial